La Fédération française de twirling bâton (FFTB) régit la pratique du twirling bâton en France.

La Fédération française de twirling bâton (FFTB) maintenant appelé Fédération française sportive de twirling bâton (FFSTB)  est une fédération avec délégation de pouvoir du ministère des sports. Elle bénéficie d'une reconnaissance entière et totale en tant que discipline spécifique dans le sport français et, à ce titre, est donc seule habilitée à décerner les titres nationaux de "champion".

Discipline 

Le twirling bâton est un sport alliant la gymnastique, la danse et bien sûr le maniement du bâton. Le twirling est une discipline sportive relativement récente, reconnue par le Comité national olympique et sportif français en 1994.  Une démonstration de twirling bâton a été réalisée au cours des Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney, le 

En juin 2004, son nom passe de "Fédération française de twirling bâton" à "Fédération française sportive de twirling bâton".

Licenciés et organisation 

En 2012, la France compte plus de  licenciés ; elle est classée première au niveau européen et deuxième au niveau mondial derrière le Japon.

La  est composée de groupements sportifs (associations) dont les statuts sont compatibles avec ceux de la fédération.

Ces groupements sont :
 les ligues (une par région administrative) ;
 les comités départementaux (s'il existe au moins deux clubs dans le département) ;
 les clubs.

La  est membre de la Confédération européenne de twirling bâton (CETB) et de la Fédération mondiale de twirling bâton.

En octobre 2020, la fédération inaugure ses nouveaux locaux administratifs rue de Ruffigny à Iteuil.

Événement 

Du 2 au , la France a accueilli les Championnats du monde de twirling 2012, et le championnat d'Europe du 4 au 7 juillet 2019.

Notes et références

Annexes

Liens externes 

Twirling baton